Ла Пиноса има више значења:

 Ла Пиноса (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пиноса (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пиноса (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пиноса (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику